Яворовський — українське прізвище.

Персоналії
 Яворовський Микола Іванович (1842-1919) — український історик
 Яворовський Олександр Петрович (*1951) — український гігієніст, член-кореспондент АМНУ

Див. також
 Яворівський

Українські прізвища